

В'єнна — місто, штат Джорджія
 В'єнна — місто, штат Іллінойс
 В'єнна — місто, штат Луїзіана
 В'єнна — місто, штат Мен
 В'єнна — місто, штат Меріленд
 В'єнна — місто, штат Міссурі
 В'єнна — місто, штат Нью-Йорк
 В'єнна — місто, штат Південна Дакота
 В'єнна — місто, штат Вірджинія
 В'єнна — місто, штат Західна Вірджинія
 В'єнна — місто, штат Вісконсин
 В'єнна — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі

В'єнна — департамент на заході Франції, один із департаментів регіону Нова Аквітанія.
 В'єнна — річка у Франції, притока Луари.

Див. також 
 В'єнн (значення)